Кам'янецький повіт — Кам'янко-Струмилівський повіт.
 Кам'янецький повіт — Кам'янець-Подільський повіт (Подільське воєводство, Королівство Польське).
 Кам'янецький повіт — Кам'янець-Подільський повіт (Подільська губернія).

Див. також 
 Червоногродський повіт